

Geografia

Austria 
 Mühlen – comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Mühlen – frazione di Navis, comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)

Germania 
 Mühlen – frazione di Neumarkt in der Oberpfalz, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Mühlen – frazione di Steinfeld (Oldenburg), città nel circondario di Vechta (Bassa Sassonia)
 Mühlen – frazione di Wiehl, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Mühlen – frazione di Wörnitz, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Mühlen am Neckar – ex comune ora frazione di Horb am Neckar, comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Mühlen Eichsen – comune nel circondario del Meclemburgo Nordoccidentale (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)

Italia 
 Mühlen in Taufers – nome tedesco di Molini di Tures, frazione del comune di Campo Tures nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Svizzera 
 Mühlen – antico nome tedesco di Mulegns, ex comune ora frazione di Surses, comune nella regione Albula (Canton Grigioni)